Brjazyna (von sorbisch brjaz für „Birke“) ist der niedersorbische Name folgender Orte:

 Birkenhain (Döbern), Wohnplatz der Stadt Döbern, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Birkwalde, Ortsteil der Stadt Sonnewalde, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Briesen (Spreewald), Gemeinde im Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Briesensee (Neu Zauche), niedersorbisch Brjazyna nad jazorom, Ortsteil der Gemeinde Neu Zauche, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Groß Breesen (Guben), Ortsteil der Stadt Guben, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Groß Briesen (Friedland), Ortsteil der Stadt Friedland, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Prießen, Ortsteil der Stadt Doberlug-Kirchhain, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg

Siehe auch:
 Brjazynka